Jasenovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Jasenovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Jasenovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Kazanlk,

Serbien 

 Jasenovo (ort),